

Geografia 
Antartide
 Marsh – ghiacciaio della Terra di Oates

Personaggi immaginari 
 Beverly Marsh – personaggio immaginario di Stephen King
 Gayle Marsh, soprannominata PSI –  personaggio dei fumetti DC Comics
 Randy Marsh – protagonista della serie animata South Park
 Sharon Marsh – protagonista della serie animata South Park
 Stanley Marsh – protagonista della serie animata South Park

Persone

Marsh
 Adamo di Marsh – teologo francescano inglese
 Ann Marsh – schermitrice statunitense
 Carol Marsh – attrice britannica
 Cassius Marsh – giocatore di football americano statunitense
 Chevone Marsh – calciatore giamaicano
 Curtis Marsh – giocatore di football americano statunitense
 Daniel Marsh – politico statunitense
 Dave Marsh – critico musicale statunitense
 Edward Marsh – canottiere statunitense
 Edward Marsh – traduttore britannico
 George Perkins Marsh – politico e ambasciatore statunitense
 Henry Marsh – ex atleta statunitense
 Henry Marsh – chirurgo britannico
 Jackie Marsh – ex calciatore inglese
 Jean Marsh – attrice inglese
 Joan Marsh – attrice statunitense
 Jodie Marsh – modella, showgirl e culturista britannica
 Kym Marsh – attrice, cantante e conduttrice televisiva britannica
 Katherine Marsh – scrittrice statunitense
 Mae Marsh – attrice statunitense
 Marguerite Marsh – attrice statunitense
 Marian Marsh – attrice statunitense
 Matthew Marsh – attore britannico
 Michael Marsh – ex atleta statunitense
 Ngaio Marsh – scrittrice e regista neozelandese
 Norma Marsh – ex tennista australiana
 Oliver T. Marsh – direttore della fotografia statunitense
 Othniel Charles Marsh – paleontologo statunitense
 Ricardo Marsh – cestista statunitense
 Ricky Marsh – ex cestista statunitense
 Robert Marsh – informatico statunitense
 Rodney Marsh – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico
 Tony Marsh – ex rugbista a 15, imprenditore, preparatore atletico e fisioterapeuta neozelandese
 Tyson Marsh – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Warne Marsh – musicista statunitense

Cognomi composti
 Keanu Marsh-Brown – calciatore inglese naturalizzato guyanese
 Ronayne Marsh-Brown – calciatore guyanese con cittadinanza inglese

Altro 
 Cratere Marsh – cratere sulla superficie di Venere
 Test di Marsh – test medico per l'avvelenamento da arsenico
 Trofeo Lou Marsh – premio sportivo canadese

Pagine correlate 
 James Marsh